Il doppio maschile  del Kremlin Cup 2002 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Maks Mirny e Sandon Stolle erano i detentori del titolo, ma hanno partecipato con partner differenti, Mirnyi con Roger Federer e Stolle con Joshua Eagle.

Eagle e Stolle hanno perso in finale 6–4, 7–6 (7–0) contro Federer e Mirnyi.

Teste di serie

 Jonas Björkman /  Todd Woodbridge (quarti di finale)
 Evgenij Kafel'nikov /  Jared Palmer (semifinali)

 Martin Damm /  Cyril Suk (primo turno) 
 Joshua Eagle /  Sandon Stolle (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Kremlin Cup 2002
ATP Tour 2002